17-е первенство Казахстана по футболу 2018 года среди 21 команд Второй лиги, которое проводилось с 8 апреля по 2 ноября 2018 года.

Участники

География соревнования

Итоговая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2018